A Noite Ilustrada notória revista brasileira de variedades
Noite Ilustrada músico brasileiro, cujo apelido é uma referência à revista de variedades
Túnel Noite Ilustrada túnel paulistano na Avenida Paulista

Desambiguação